Куба принимала участие в Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне (Великобритания) после двадцатилетнего перерыва, в пятый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1948
Страны на летних Олимпийских играх 1948 года